Ву́лиця Бу́тлерова (також Ву́лиця Акаде́міка Бу́тлерова) — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Бутлерова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Бутлерова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Академіка Бутлерова — вулиця в місті Київ.

Вулиця Бутлерова — вулиця в місті Волгоград.
 Вулиця Бутлерова — вулиця в місті Казань.
 Вулиця Бутлерова — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Бутлерова — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці, названі на честь людей